Bühlkirche ist der volkstümliche Name folgender Kirchen:
 Kirche Bühl (Wiedikon), reformierte Kirche in der Stadt Zürich
 Heiligkreuzkirche (Weesen), katholische Kirche in Weesen, Kanton St. Gallen
 St. Lucia (Beilngries), katholische Gottesackerkirche in Beilngries, Bayern